Aspenbächle ist ein Gewässername:

 Aspenbächle (Maulach), rechter Zufluss der Maulach am Ortseingang von Onolzheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Aspenbächle (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zum Bodensee) bei Wippertsweiler, Gemeindeteil Homberg, Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aspenbach